1056 км, 1056-й киломе́тр — топоним в пост-СССР России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1056 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа на линии Звезда — Самара Куйбышевской железной дороги в Самарской области, город Чапаевск. Код 638613.
 1056 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа на линии Ульяновск-Центральный — Акбаш Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Код 646828.
 1056 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Октябрьской железной дороги в Республике Карелия, Лоухский район.
 1056 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 299223.

Примечания